д’Альбе́р д’Айи́ () — французская дворянская фамилия, может означать:
 д’Альбер д’Айи, Луи-Огюст (1678—1744) — французский маршал.
 д’Альбер д’Айи, Мишель Фердинан (1714—1769) — герцог де Шон, герцог Пикиньи, французский государственный и военный деятель, учёный.
 д’Альбер д’Айи, Шарль (1625—1698) — герцог де Шон, французский государственный, военный и дипломатический деятель.
 См. также 
 д’Альбер